Umberto Solferino est une histoire de bande dessinée de Serge Gennaux, Louis Salvérius et Charles Jadoul, publiée pour la première fois en 1963 dans le  du journal Spirou, sous forme de mini-récit (numéroté cent-cinquante-troisième mini-récit).

Synopsis

Publications

Liens externes 

Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1963
Histoire publiée en mini-récit